

Пахар — село, Нікопольський район, Дніпропетровська область

Пахар — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Пахар — селище, Мурашинський район, Кіровська область